

Patronyme 

 Famille Genovese, l'une des « cinq familles » de la mafia new-yorkaise,
 Alfredo Genovese (1964- ), artiste argentin,
 Bruna Genovese (1976- ), coureur italien,
  (1961- ), footballeur anglais,
  (1941–2007), historienne américaine,
  (1930-2012), historien américain,
  (1930- ), joueur américain de baseball,
  (1943- ), actrice et mannequin uruguayenne,
 , page d'homonymie,
 Paolo Genovese (1966-), réalisateur et scénariste italien,
  (1947- ), peintre américain,
 Vito Genovese (1897–1969), personnalité new-yorkaise,
 , criminel américain.

Fiction 
 Phillip Genovese, un personnage de la série Crossing Lines.

Toponyme 

 Grotte du Genovese, grotte située sur l'île de Levanzo, dans les Egades, au nord-ouest de la Sicile.